Нил Мориц () — американский продюсер и основатель Original Film.

Жизнь и карьера 
Родился 6 июня 1959 года в Лос-Анджелесе (США). В 1985 году окончил Школу кинематографа и телевидения при Южно-Калифорнийском университете. Практическую деятельность он начал с 1990-го. Он был продюсером таких фильмов, как «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Городские легенды», «Жестокие игры», «Черепа», «Недетское кино», «Три икса», «S.W.A.T.», «Эван Всемогущий», «Я — легенда» и серии фильмов «Форсаж». Также принимал участие в создании популярного телесериала «Побег». 

Руководит продюсерскими студиями Original Film. В декабре 2011 года Мориц объявил о планах перезагрузки «Звездного десанта».

Фильмография

Примечания 

Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии